Winningham est un patronyme porté notamment par :

  (1943-), photographe américain ;
 Herm Winningham (1961-), joueur des Ligues majeures de baseball américain ;
 Mare Winningham (1959-), actrice et chanteuse américaine ;
  (1926-), entraîneur américain de football américain.